Nowe Sady ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowe Sady (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neu Schaden, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Nowe Sady (Fredropol) im Powiat Przemyski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nowe Sady (Głubczyce) im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln